Рибейра-ду-Помбал:

 Рибейра-ду-Помбал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Рибейра-ду-Помбал — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.